Het Wereldkampioenschap rally in 2000 was de achtentwintigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (officieel FIA World Rally Championship) dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 Minimum gewicht voor Formule 2 auto's is verhoogd van 960 kg naar 1000 kg.

Kalender

Teams en rijders

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 
Punten worden uitgereikt aan de top 6 geklasseerden.

Constructeurs

Standen ondersteunende kampioenschappen

PWRC

Teams' Cup 

 Noot: Krzysztof Hołowczyc werd niet geklasseerd.

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe links 
  Officiële website World Rally Championship
  Resultaten op eWRC-results.com

2000
Rally in 2000